La frase de "Juan sin miedo" o también así "Juan Sinmiedo" se puede referir a lo siguiente:

 Juan Sin Miedo, apodo de Juan I, duque de Borgoña.
 Juan sin miedo, cuento de hadas de los Hermanos Grimm.
 Juan sin miedo, historieta basada en fotomontajes creada por José G. Cruz.
 Juan Sinmiedo (así pegado a manera de apellido), es el nombre artístico del actor y músico español nacido en Murcia, Juan Guillén.